Черёмушки — название населённых пунктов и районов, связанное с растением черёмуха.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Черемушки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Черемушки — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Черемушки — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Черемушки — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Черёмушки — название села Торайгыр Мартукского района Актюбинской области до 2011 года.

Россия 
 Черёмушки — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Черёмушки — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Черёмушки — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Черёмушки — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Черёмушки — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Черёмушки — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Черёмушки — посёлок в Курском районе Курской области.
 Черёмушки — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Черёмушки — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Черёмушки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Черёмушки — посёлок в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Черёмушки — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Черёмушки — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Черёмушки — хутор в Питерском районе Саратовской области.
 Черемушки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Черёмушки — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Черёмушки — посёлок в Оленинском районе Тверской области.
 Черёмушки — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Черёмушки — посёлок в Чаинском районе Томской области.
 Черёмушки — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Черёмушки — посёлок в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Черёмушки — посёлок в Можгинском районе Удмуртской Республики.
 Черёмушки — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Черёмушки — посёлок городского типа в Хакасии.
 Черёмушки — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области.
 Черёмушки — посёлок в Красночетайском районе Чувашии.
 Черёмушки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Черемушки — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Черемушки — бывшее село в Краснопольском районе Сумской области, ликвидировано в 2007 году.
 Черемушки — посёлок в Бахмачском районе Черниговской области.

Название районов 
 Черёмушки — район в Москве
 Черёмушки — микрорайон в Барнауле
 Черёмушки — микрорайон в Красноярске
 Черёмушки — микрорайон в Краснодаре
 Черёмушки — микрорайон в Сочи
 Черёмушки — микрорайон в Армавире
 Черёмушки — микрорайон в Ступино
 Черёмушки — микрорайон в Череповце
 Черёмушки — микрорайон в Калуге
 Черемушки — микрорайон в Карасуке
 Черёмушки — район в Орше
 Черёмушки — жилой район в городе Ош
 Черёмушки — микрорайон в Горловке
 Черёмушки — микрорайон в Каменском
 Черёмушки — район в Коростени
 Черёмушки — микрорайон в Подольске
 Черёмушки — район в Макеевке
 Черёмушки — микрорайон в Одессе
 Черёмушки — район в Бугуруслане
 Черёмушки — микрорайон по Иркутскому тракту в Томске, между 3-им микрорайоном и Жилмассивом
 Черёмушки — район в Александрове
 Черемушки — микрорайон в Майкопе
 Черёмушки — микрорайон в Мариуполе
 Черёмушки — район в Кропивницком
 Черёмушки — микрорайон в Петропавловске
 Черёмушки — микрорайон в Касимове
 Черёмушки — микрорайон в Королёве
 Черёмушки — микрорайон в Воронеже, на левом берегу
 Черёмушки — народное название района Ачапняк в Ереване

Другое 
 Черёмушки — конечная станция московского трамвая
 «Черёмушки» — кондитерско-булочный комбинат в Москве
 «Черёмушки» — фильм 1962 года режиссёра Герберта Раппапорта
 «Черёмушки» — телесериал 2002 года режиссёра Владимира Морозова
 Черёмушки — военный аэродром близ Читы
 собирательное название для кварталов с однотипной застройкой, по названию района Москвы, как одной из первых площадок массовой панельной застройки в СССР

См. также 
 
 Черемошники
 Черёмушки-Знаменское
 Троицкое-Черёмушки
 «Москва, Черёмушки»